Der Begriff Kordel bezeichnet:
 
 Kordel (Eifel), Ort in der Eifel
 Kordel (Textilie), gedrehte Zierschnur
 eine Form von Rändeln

 
Siehe auch

Cordel